Als NUTS:PT oder NUTS-Regionen in Portugal bezeichnet man die territoriale Gliederung Portugals gemäß der europäischen „Systematik der Gebietseinheiten für die Statistik“ (NUTS).

Grundlagen 
In Portugal werden die drei NUTS- und zwei LAU-Ebenen wie folgt belegt:

Demografie der NUTS 
Die folgende Liste zeigt aus welchen Subregionen eine Region gebildet wird, die Fläche, die Einwohnerzahl der Jahren 2001, 2011 und 2021, der Bevölkerungswachstum zwischen den genannten Jahren und die Bevölkerungsdichte aller Subregionen und Regionen.

Die Regionen Norte, Centro und Alentejo bestehen aus mehreren Subregionen, hingegen die Regionen Algarve, Azoren, Madeira und Lissabon aus nur einer Subregion bestehen.

Man kann beobachten, dass zwischen 2001 und 2011 insgesamt 10 von 25 Subregionen einen Bevölkerungswachstum verzeichnet haben, dabei lag der nationale Bevölkerungswachstum bei 1,9 %. Hingegen hat man nur in 4 von 25 Subregionen einen Bevölkerungswachstum verzeichnet, dabei lag der nationale Bevölkerungswachstum bei −2,1 %. Die Subregionen, die in den beiden Perioden an Bevölkerung gewonnen haben sind Cávado, Oeste, Metropolregion Lissabon und die Algarve.

Durch die Auswirkungen der Finanzkrise sind viele Portugiesen ins Ausland gezogen, deshalb ist die Einwohnerzahl von Portugal im Jahre 2021, im Vergleich zu dem Jahr 2011, gesunken. Doch seit 2019 ist der Bevölkerungssaldo wieder positiv, das heißt, dass mehr Menschen in das Land einwandern als auswandern. Doch innerhalb von Portugal gibt es immer noch einen Auswanderstatus: Die jungen Leute verlassen das Landesinnere, um in den Großstädten oder Metropolregionen zu studieren, arbeiten oder leben.

Liste der NUTS-Regionen in Portugal

Siehe auch 
 ISO-3166-2-Codes für Portugal
 Verwaltungsgliederung Portugals

Weblinks 
 Offizielle Webseite von Eurostat
  Vollständige Liste der Schlüssel und Namen der NUTS und der statistischen Regionen Europas

Portugal
Geographie (Portugal)